Szaján (település) – Szerbiában
 Szajánok – hegyvidék Mongóliában és Oroszországban
 Szaján, keresztnév